Wang Dan (ur. 1969) – chiński dysydent
 Wang Dan (ur. 1980) – chińska triathlonistka
 Wang Dan (ur. 1984) – chińska pływaczka